

Aziende 
 Baume, Marpent et Thirion – società lussemburghese di componenti automotive fondata nel 1882 come Baume & Marpent

Sigle 
 Biel Mean Time – scala di misurazione del tempo usata dallo Swatch Internet Time
 Borsa Mediterranea del Turismo
 Basic Military Training – "addestramento militare elementare"

Codici 
 BMT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beaumont (California) (Stati Uniti)
 bmt – codice ISO 639-3 della lingua biao mon

Musica 
 B.M.T – traccia dell'album From Here to Reality dei Charged GBH del 1990